Футбольный клуб «Пюни́к-2» () — армянский футбольный клуб из Еревана. Основан в 2001 году как фарм-клуб клуба Премьер-лиги «Пюник». В первый же  выступления в Первой лиге завоевал третье место в первенстве. Своё превосходство в классе над участниками первой лиги «Пюник-2» показывал на протяжении четырёх лет с 2004 по 2007 года включительно, когда команда выигрывала чемпионат первой лиги. Из-за принадлежности команды к клубу, выступающему в Премьер-лиге, перейти в элиту «Пюник-2» не имеет права.

В 2006 году игроки «Пюника-2» составляли костяк сборной Армении до 19 лет, принимавшей участие в групповом турнире первого квалификационного раунда чемпионата Европы.

С сезона-2021/22 название команды, участвующей в Первой лиге — «Пюник Академия».

Достижения 
  Чемпион Первой лиги (4)  , , , 
  Серебряный призёр Первой лиги (3)  , , 
  Бронзовый призёр Первой лиги (7)  , , , 2010, , 2012/13,

Текущий состав

Тренерский штаб 
 Главный тренер —  Ашот Аветисян
 Тренер —  Артур Авагян
 Массажист —  Сейран Макарян
 Массажист —  Зограб Ниазян

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте федерации футбола 
 Профиль на www.footballdatabase.eu 
 Профиль на www.weltfussballarchiv.com 
 Профиль на int.soccerway.com 
 Профиль на playerhistory.com 
 Профиль на national-football-teams.com 

Футбольные клубы Армении
Пюник-2